Змагання з вільної боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 79 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2018 відбулись 21 та 22 жовтня у Будапешті (Угорщина).

Медалісти

Результати 
Позначення
 F — чиста перемога

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Втішні бої за 3-є місце

Посилання 
Офіційний сайт

вільна боротьба, до 79 кг